Loma hace referencia a varios artículos:

Geografía 
 Loma, accidente geográfico.

Divisiones administrativas

Loma Suárez, localidad del departamento del Beni;

Loma del Chivo, localidad de Guantánamo;

Loma de Montija (C.P. 09569), localidad de la provincia de Burgos;
 Loma Cabrera (C.P. 04120), localidad de la provincia de Almería;
 Loma Somera (C.P. 39419), localidad de Cantabria;
 Loma de María Ángela (C.P. 23478), localidad de la provincia de Jaén;
 Loma de Cuenca (C.P. 29580), localidad de la provincia de Málaga;
 Loma del Monte (C.P. 29680), localidad de la provincia de Málaga;
 Loma de Abajo (C.P. 30740), localidad de la región de Murcia;
 Loma de Arriba (C.P. 30740), localidad de la región de Murcia;
 Loma de Castrejón (C.P. 34859), localidad de la provincia de Palencia;

Loma (Colorado), localidad del estado de Colorado.
 Loma (Dakota del Norte), localidad del estado de Dakota del Norte.
 Loma (Montana), localidad del estado de Montana.
 Loma (Nebraska), localidad del estado de Nebraska.

Loma de Bácum, localidad del estado de Sonora.

Etnografía 
 Loma (Liberia), grupo étnico de Liberia.

Véase también
La Loma (desambiguación)
Lomas (desambiguación)